Lost Springs kan syfta på:

 Lost Springs, Kansas
 Lost Springs, Wyoming